Пемері́-Кенте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на захід від Парижа, 125 км на захід від Ренна, 45 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 152,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пемері-Кентен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пемері-Кентен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор